Droga terytorialna T 2001 (ukr. Автодорога Т 2001) – droga terytorialna w obwodzie tarnopolskim na Ukrainie. Łączy Drogę krajową N18 i Drogę regionalną R24. Rozpoczyna się na zachód w pobliżu Buczacza od drogi N18, następnie biegnie na południowy wschód przez m.in. Trybuchowce, Dżuryn, Czortków, Zawodśke, Kolędziany i kończy się w Skale Podolskiej. Droga ma 73,3 (lub 72,2) km i przechodzi przez 3 rejony obwodu tarnopolskiego – buczacki, czortkowski i borszczowski.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Постанова Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 р. № 301 Про затвердження переліку автомобільних доріг загального користування державного значення 
 Droga terytorialna T 2001 na Google maps

Drogi terytorialne obwodu tarnopolskiego